Мурунтау — родовище золота в Узбекистані
 Мурунтау — міське селище в Узбекистані, підпорядковане Зарафшанському міському хокіміяту Навоїйської області
 Мурунтау — гора останець у піщаній пустелі Кизилкум в Узбекистані